Bowscale Tarn ist der Name folgender Seen:

 Bowscale Tarn (Lake District) im Lake District, Grafschaft Cumbria, England
 Bowscale Tarn (Marlborough) im Marlborough District auf der Südinsel von Neuseeland